Plectrohyla calthula — вид бесхвостых земноводных из семейства квакш. Впервые описан в 2000 году.

Является эндемиком штата Оахака на юге Мексики. Точные границы ареала неизвестны, но считается, что вид имеет ограниченное распространение.

Взрослые особи Plectrohyla calthula обитают в тропических горных лесах, головастики — в ручьях, протекающих по ним.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, находящиеся на грани полного исчезновения» (CR).

Литература 
 Ustach, Mendelson, McDiarmid & Campbell. 2000. A New Species of Hyla (Anura: Hylidae) from the Sierra Mixes, Oaxaca, Mexico, with Comments on Ontogenetic Variation in the Tadpoles. Herpetologica, vol. 56, n. 2, p. 239—250.

Примечания 

Квакши
Земноводные Северной Америки
Эндемики Мексики
Животные, описанные в 2000 году